Chaim Zelig Słonimski (1810–1904) – polski pisarz, matematyk, astronom, wynalazca
 Józef Słonimski (1860–1934) – literat, lingwista i pedagog
 Leonid Ludwik Słonimski (1850–1918) – rosyjski prawnik, dziennikarz, pisarz
 Stanisław Słonimski (1853–1916) – polski lekarz
 Nicolas Slonimsky (1894–1995) – kompozytor amerykański
 Antoni Słonimski (1895–1976) – polski poeta, felietonista, dramatopisarz, satyryk, syn Stanisława
 Piotr Słonimski (ujednoznacznienie)
 Michaił Słonimski (1897–1972) – rosyjski pisarz
 Siergiej Słonimski (1932–2020) – rosyjski kompozytor
 Aleksander Słonimski (1881–1964) – rosyjski pisarz i literaturoznawca